Nantaise peut faire référence à :

Général 

 adjectif féminin relatif à Nantes, commune française ;
 la Nantaise, race bovine française.

Économie 

 Nantaise des eaux services, entreprise française ;
 la Biscuiterie nantaise, entreprise française ;
 Le Curé Nantais, marque française.

Sport 

 La Nantaise, club sportif français ;
 la boule nantaise, jeu de boules français ;
 le jeu à la nantaise, tactique de football.

Transport 

 la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation, compagnie française ;
 la Compagnie nantaise de navigation à vapeur, compagnie française ;
 la Compagnie nantaise des chargeurs de l'Ouest, compagnie française ;
 les transports en commun de l'agglomération nantaise, réseau de transport français ;
 les Voiliers Nantais, compagnie française.

Autres 

 la bouillie nantaise, type de fongicide ;
 la fouace nantaise, pâtisserie française ;
 Lulu la Nantaise, personnage de cinéma ;
 la Mâche nantaise, appellation protégée par IGP ;
 la Sèvre Nantaise, rivière française.

Voir aussi 

 
 
 
 Nantois